Dejan Jerkov, poznatiji samo kao Jerkov (Zrenjanin, 16. decembar 1998), srpski je muzičar, kompozitor i tekstopisac.

Biografija 
Dejan Jerkov je rođen 16. decembra 1998. godine u Zrenjaninu. Muzikom je počeo da se bavi 2015. godine kada je i snimio svoje prve demo pesme.

Široj javnosti je poznat po saradnji sa Fox-om. Singl Insomnia, u saradnji sa Fox-om, izbacio je aprila 2016. godine za izdavaču kuću UnijaTV. Pesma je dostigla uspeh, a broji milionske preglede na YouTube. 

Sredinom juna 2016. Jerkov je izbacio pesmu pod nazivom Uspeh i Moc, koju je ispratio i spot, snimljen u Beogradu.

Nakon toga, Jerkov je bio gost na nastupu Fox-a u Zrenjaninu, koji beleži uspeh. 

Posle duže pauze, 2019. godine objavio je pesmu pod nazivom Trapstar, koja je dostigla uspeh na Deezer-u.

Diskografija

Singlovi 

 Insomnia (-{ft.}- Fox, 2016)
 Uspeh i moć (2016)
 Trapstar (2019)
 Tika Taka (ft. Krainer, 2019)
 Grizli (2020)
 Playboy (ft. Boba, 2021)

Reference

Spoljašnje veze 

 
 
 Jerkov na sajtu -{Spotify}-
 Jerkov na sajtu -{Deezer}-
 Officijalni sajt 

Рођени 1998.
Музичари из Зрењанина
Српски певачи
Српски музички продуценти
Српски хип хоп музичари
Српски текстописци
Људи под псеудонимом